St. Albans Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 St. Albans Township (Illinois)
 St. Albans Township (Ohio)